Kyd est un nom propre.

Code
KYD est un code, qui signifie :
 Dollar des îles Caïmans, la monnaie des îles Caïmans, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

Patronyme 

 Jesper Kyd (née en 1972), compositeur danois ;
 Thomas Kyd (1558–1594), dramaturge anglais du théâtre élisabéthain ;
 William Kyd, pirate anglais du .

Autre 
 Kyd, nom d’artiste de Joseph Clayton Clarke (1856–1937), illustrateur britannique.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie